Babos Gábor (Sopron, 1974. október 24. –) kétszeres magyar bajnok, háromszoros magyar kupagyőztes, magyar válogatott labdarúgó, kapus.

Pályafutása
Babos Gábor szülővárosának csapatában, a Soproni LC-ben kezdte a pályafutását, innen igazolt 1995-ben az MTK-hoz. Az itt eltöltött öt év alatt kétszer nyert bajnokságot, és háromszor lett kupagyőztes, valamint bemutatkozhatott a válogatottban is. 2000-ben igazolt a holland élvonalbeli NAC Breda csapatához, ahol idővel a bajnokság legjobb kapusai közé került. A 2004-2005-ös szezonban a rotterdami Feyenoord szerződtette, azonban Babos egy idény után távozott, és a NEC Nijmegen csapatához szerződött. A 2009-2010-es idényben ő volt a csapatkapitány, a következő bajnoki idényt azonban hátsérülése miatt teljes egészében kihagyta. Így is több mint 200 bajnokin védte a kiscsapat kapuját az ott töltött nyolc év alatt. 2012. január 22-én lépett pályára pályafutása 500. bajnokiján. 2013-ban bejelentette, hogy visszatér első hollandiai csapatához, a Bredához. Két idényt töltött el a csapat profijaként, majd 2015. nyarán bejelentette visszavonulását. A klub kötelékében maradt, jelenleg ő a kapusedző.

2022 december 16-án bekerült a csapat keretébe miután mindkét kapusa is megsérült a Bredának.

Válogatott
Pályafutása során 27-szer állhatott a magyar válogatott kapujában. 1997. március 19-én a máltaiak elleni 4–1-re megnyert mérkőzésen debütált, Sáfár Szabolcs állt be a helyére a  70. percben. Utolsó válogatott fellépésén 1-0 nyert a magyar válogatott Dánia ellen, világbajnoki selejtező mérkőzésen.

Sikerei, díjai
MTK Budapest
magyar bajnok: 1996–97, 1998–99
magyar bajnoki ezüstérmes: 1999-2000
magyar kupagyőztes: 1997, 1998, 2000

Egyéni
 Az év kapusa Hollandiában: 2004, 2008

Statisztika

Klubcsapatban

Mérkőzései a válogatottban

Jegyzetek

Források 

 
 Adatlapja a NEC Nijmegen hivatalos honlapján 
 Adatlapja az MLSZ honlapján 
 Adatlapja a hlsz.hu-n 
 Adatlapja a footballdatabase.eu-n 
  
 Adatlapja a national-football-teams.com-on 
 Pályafutása statisztikái a fussballdaten.de-n 
 Adatlapja a Voetbal International oldalán 
 Adatlapja a soccernet.espn-en  

Magyar labdarúgók
Labdarúgókapusok
Az FC Sopron labdarúgói
Az MTK labdarúgói
A NAC Breda labdarúgói
A Feyenoord labdarúgói
A NEC labdarúgói
Magyar bajnok labdarúgók
Soproniak
1974-ben született személyek
Élő személyek
Az Eredivisie labdarúgói